Mužská dvouhra Lyon Open 2019 probíhala ve druhé polovině května 2019. Do singlové soutěže lyonského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl rakouský tenista Dominic Thiem, který do turnaje nezasáhl.

Vítězem se stal 30letý Francouz Benoît Paire, jenž ve finále zdolal kanadskou turnajovou čtyřku Félixe Augera-Aliassimeho po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–3. V probíhající sezóně si tak po triumfu na Grand Prix Hassan II připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu ATP Tour a první ve Francii. Na počátku března 2019 přitom ještě Paire figuroval na 69. místě, nejnižším umístění za předchozí čtyři roky. Auger-Aliassime se v osmnácti letech stal nejmladším účastníkem dvou finále na túře ATP od roku 2006 a Andyho Murrayho. V žebříčku mu patřilo 28. místo, což z něj činilo nejmladšího člena první třicítky od Lleytona Hewitta v roce 1999. V době turnaje byl také nejmladším tenistou v Top 150.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Lyon Open
Tenis ve Francii v roce 2019
ATP Tour 2019